Erich Weishaupt, nemški hokejist, * 15. maj 1952, Kaufbeuren, Nemčija.

Weishaupt je v nemški ligi branil za klube ESV Kaufbeuren, Berliner SC, Adler Mannheim in Düsseldorfer EG. V nemški ligi je skupno odigral 606 prvenstvenih tekem, v letih 1979 in 1980 pa je bil izbran za nemškega hokejista leta. V sezoni 1975/76 je osvojil svoj edini naslov nemškega državnega prvaka.

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in šestih svetovnih prvenstvih. Edino medaljo na velikih tekmovanjih je osvojil na Olimpijskem hokejskem turnirju 1976, ko je bil z reprezentanco bronast, skupno pa je za reprezentanco branil na 107-ih tekmah. Sprejet je bil tudi v Nemški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Zahodna Nemčija
| Olimpijske igre
| 76
|
| 3
|
|
|
|
|
| 5.33
| .846
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 5
|
|
|
|
|
| 4.80
| .902
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 9
|
|
|
|
|
| 3.94
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 3
|
|
|
|
|
| 5.06
| .803
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
| 4.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 80/81
|
|
| 42
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 81/82
|
|
| 44
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.60
| .926
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 84/85
|
| 40
|
| 0
| 0
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zahodna Nemčija
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 4
|
|
|
|
|
| 6.53
| .800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Nemški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo
Nemški hokejski reprezentanti
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti Düsseldorfer EG
Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih